Поль — мужское имя, фамилия и топоним.

Имя 
Поль () — французское мужское личное имя латинского происхождения, вариант имени Павел.
 Поль — герой повести Ж.-А. Бернардена де Сен-Пьера «Поль и Виргиния» (1788).

Фамилия 
 Поль () — российский дворянский род немецкого происхождения. Его представители:
 Поль, Александр Николаевич (1832—1890) — российский археолог, писатель, общественный деятель и предприниматель.
 Поль, Иван Лаврентьевич (1768—1840) — российский военачальник, участник наполеоновских войн.
 Поль, Кристиан Фридрих (1672—1748) — риттершафтсгауптман эзельского рыцарства. 
 Поль, Андрей Иванович (1794—1864) — хирург, доктор медицины и хирургии (1825).
 Поль, Владимир Иванович (1875—1962) — русский композитор, пианист, педагог, музыкально-общественный деятель, художник.
 Поль, Павел Николаевич (1887—1955) — советский актёр театра и кино, народный артист РСФСР (1947).
 Поль, Сергей Андреевич (ок. 1830—1887) — русский морской офицер, участник Крымской войны, журналист, изобретатель.

 > 
 Поль, Антуан де (ок. 1552—1636) — 55/56-й великий магистр Мальтийского ордена (1623—1636).
 Викентий де Поль (1581—1660) — католический святой, основатель конгрегации лазаристов и конгрегации дочерей милосердия.

 Поль, Антуан (1798—1871) — французский артист балета и педагог, брат Полины Монтесю.
 Поль, Бернар (род. 1929) — французский историк, археолог, специалист в области истории эллинизма, истории и культуры Средней и Центральной Азии.
 Поль, Бернар (1930—1980) — французский кинорежиссёр, сценарист и актёр.
 Лео Поль (1899—1988) — французский композитор и музыкант, джазовый пианист.

 Поль, Барух (более известен как Бернхард Поллини; 1838—1897) — немецкий оперный певец (тенор) и импресарио.
 Поль, Герхард (1937—2012) — министр экономики ГДР.
 Поль, Гуго фон (1855—1916) — германский военачальник, адмирал.
 Поль, Иоганн Баптист Эмануэль (1782—1834) — австрийский ботаник и естествоиспытатель.
 Поль, Карл Фердинанд (1819—1887) — австрийский музыковед.
 Поль, Леонард (1929—2014) — западногерманский легкоатлет, бронзовый призёр летних Олимпийских игр в Мельбурне (1956) в эстафете 4×100 м.
 Поль, Максимиллиан фон (1893—1951) — германский военачальник (до 1945 г.), генерал авиации.
 Поль, Освальд (1892—1951) — германский военачальник, нацистский преступник.
 Поль, Петер (род. 1940) — шведский писатель, режиссёр и сценарист короткометражных фильмов.
 Поль, Райнфрид (род. 1928) — юрист, автор книг по финансам и экономике, один из богатейших людей Германии.
 Поль, Роберт Вихард (1884—1976) — немецкий физик.
 Поль, Уильям (1814—1900) — британский инженер и музыковед.
 Пол, Фредерик (1919—2013) — американский писатель-фантаст.
 Поль, Эльдор (1857—1935) — немецкий юрист, политик, с 1900 по 1924 годы был мэром города Тильзита.
 Поль, Эрнст (1932—1995) — польский футболист, нападающий.

 Поль, Агусти (род. 1977) — андоррский футболист, полузащитник.
 Поль, Винценты (1807—1872) — польский писатель и поэт, географ, этнограф, профессор Ягеллонского университета.
 Поль, Ферран (род. 1983) — андоррский футболист.

Топоним 
 Поль (река) — река во Владимирской области, левый приток реки Бужа (бассейн Оки).
 Поль Рикар (трасса) — автодром в окрестностях Марселя (Франция).
 Поль (Луго) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Луго в составе автономного сообщества Галисия.
 Поль (кратер) —  кратер на Марсе, образовавшийся 3,4 млрд лет назад после падения метеорита в Северный океан Марса, что привело к образованию мегацунами, последствия которого в виде осадочных отложений на севере Аравийской земли и на равнине Хриса обнаружил зонд Mars Odyssey.
Коммуны
 Поль (Аверон) — коммуна в департаменте Аверон, регион Юг—Пиренеи (Франция).
 Поль (Кот-д’Армор) — коммуна в департаменте Кот-д’Армор, регион Бретань (Франция).
 Поль (Нассау) — коммуна в земле Рейнланд-Пфальц (Германия).

См. также 
 
  ()